

Грінленд — місто, штат Арканзас
 Грінленд — місто, штат Нью-Гемпшир